Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2003./04. je osvojio Maksimir iz Zagreba.

Prva liga

Druga liga

Istok

Središte

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2003./04.

2003-04
ž-p